Il gruppo della melonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della melonite 
 Berndtite
 Kitkaite
 Melonite
 Merenskyite
 Moncheite
 Shuangfengite
 Sudovikovite

Note 

Melonite